Flavon kan syfta på:

 Flavon, Trento  – en kommun i Italien
 Flavon – en kemisk förening, se Flavoner